

Patronyme 

 Cyrielle Convert (1985-), coureuse cycliste française ;

 Prosper Convert (1852-1933), chansonnier français, auteur de nombreuses chansons en bressan ;

 Pierre Convert (1922-1944), résistant de l'Ain et Juste parmi les nations depuis 2013 ;

 Pascal Convert (1957- ), artiste plasticien.

Voir aussi 

 Établissements G. Convert, entreprise de jouets basée à Oyonnax.